Хаванская:

 Хаванская, Анастасия Леонидовна (род. 1989) — белорусская футболистка.
 Хаванская, Надежда Владимировна (род. 1989) — украинская футболистка.

См. также 
 Хованская